Ривал:

 Ривал — четырнадцатый легендарный король Британии
 Ривал (род. 472) — второй сын короля Арморики Будика I.